

Personnalités 

 Herbert Fordham (1854-1929), cartographe anglais ;
 John Fordham (mort en 1425), prêtre, lord du sceau privé, évêque de Durham puis évêque d'Ely ; 
 Michael Fordham (1905-1995), psychiatre et psychothérapeute anglais ;
 Archer Fordham, personnage de fiction de la série Red Dead.

Toponyme 

 Fordham, village anglais situé dans le Cambridgeshire.

Enseignement 
 Université Fordham, université jésuite située à New-York ;
 Rams de Fordham, ensemble des 22 équipes universitaires de l'université Fordham ;
 Fordham University Press,  maison d'édition rattachée à l'université Fordham.